Рату (титул) Иноке Кубуабола является фиджийским политиком, являвшимся лидером оппозиции в 1999 и 2000 годах. Он стал лидером Политической партии Фиджи (ППФ) после её поражения на выборах 1999 года и последующей отставки её лидера, побежденного премьер-министра Ситивени Рабуки. В соответствии с Конституцией, каждая политическая партия с более чем восемью местами в Палате представителей имеет право на представительство в Кабинете Министров, а Рабука выступил с требованиями, неприемлемыми для премьер-министра Махендра Чаудхри. Вместо того, чтобы занять место в Кабинете на условиях, приемлемых для Чаудхри, ППФ вместо этого решила сформировать оппозицию .

Политическая карьера 
В разгар политических потрясений, которые последовали за государственным переворотом 2000 года, свергнувшего правительство Чаудхри, Кубуабола был назначен министром информации и связи во временном Кабинете, образованном Лайсениа Карасе. Он занимал эту должность до сентября 2001 года.

Кубуабола сохранил своё место в Палате представителей на парламентских выборах 1999 года от избирательного округа Какаудров, но проиграл его своему племяннику Рату Найкама Лалабалаву из Консервативного альянса после выборов 2001 года. В этом году он также подал в отставку, уйдя с поста председателя управы Какаудров, который он занимал для на протяжении долгих лет, и передал его Ситивени Рабука.

В 2001 году Кубуабола присутствовал на Международной конференции СМИ, организованной Всемирной ассоциацией средств массовой информации Мун Сон Мёна.

Карьера дипломата 
Кубуабола работал Верховным комиссаром Фиджи в Папуа-Новой Гвинее с 2002 по 2005 год.

4 мая 2006 Кубуабола был отправлен в Токио в качестве посла Фиджи в Японию и Корею, сменив Рату Тетива Момоедону. Он оставался на этой должности до июля 2009 года; 24 июля он был назначен министром иностранных дел Временного правительства.

Примечание 

Персоналии по алфавиту
Политики Фиджи
Родившиеся в 1948 году
Министры иностранных дел Фиджи
Послы Фиджи в Японии
Послы Фиджи в Республике Корея
Министры информации Фиджи